Die Divizia Națională 1994/95 war die vierte Saison der höchsten moldauischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 30. Juli 1994 und endete am 17. Juni 1995. Vom 21. November 1994 bis 17. März 1995 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde zum vierten Mal Zimbru Chișinău.

Modus 
Vor Saisonbeginn wurde die Anzahl der Mannschaften auf 14 reduziert. Diese spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg ab.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Saison 1994/95 auf rsssf.com (englisch)
 Ergebnisse und Tabelle wildstat.com

Einzelnachweise 

199495
Fußballsaison 1994/95